Евлейка — название населённых пунктов в России:
 Евлейка — село в Павловском районе Ульяновской области;
 Евлейка — поселок в Никольском районе Пензенской области.

См. также 
 Явлеи (Явлей) — село в Алатырском районе Чувашии.
 Явлейка — топонимы и гидронимы.
 Ивлейка — река, правый приток Рудни в районе села Старой Федоровки в Мордовии.